Il existe plusieurs lycées Jean-Moulin, nommés en l’honneur du résistant français Jean Moulin, 1899-1943. Parmi eux, on trouve :
 Lycée Jean-Moulin d'Albertville (Savoie)
Lycée Jean-Moulin d'Angers (Maine-et-Loire).
 Lycée Jean-Moulin de Béziers (Hérault). 
 Lycée Jean-Moulin du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis).
 Lycée Jean-Moulin de Draguignan (Var).
 Lycée Jean-Moulin, de Lyon (Métropole de Lyon, dans la circonscription départementale du Rhône).
 Lycée Jean-Moulin de Pézenas (Hérault).
 Lycée Jean-Moulin de Saint-Amand-Montrond (Cher).
 Lycée Jean-Moulin de Thouars (Deux-Sèvres).
 Lycée Jean-Moulin de Torcy (Seine-et-Marne).